Betzel ist ein meist bunt verziertes Häubchen, dass als Haarschmuck in vielen traditionellen Trachten getragen wird. Siehe beispielsweise Schwälmer Tracht.

Betzel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Betzel (1839–1922), bayerischer Generalmajor, Kommandant von Ingolstadt
 Andreas Betzel († 1655), deutscher Buchdrucker
 Clemens Betzel (1895–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Johann Christoph Pezel (auch: Betzel; 1639–1694), deutscher Stadtpfeifer und Komponist

Siehe auch:
 Betzl
 Betzel Cove
 Bezzel
 Petzel